La palabra Balboa puede hacer referencia a:

 Balboa (baile), un baile de swing.
 Balboa (cráter marciano), uno de los cráteres de Marte.
 Avenida Balboa, principal avenida de la Ciudad de Panamá.
 Balboa High School, antigua escuela secundaria de la Zona del Canal de Panamá.
 Balboa panameño; moneda oficial de Panamá.
 El nombre de un sinónimo del género botánico ''Chrysochlamys.

 Divisiones administrativas 

 Colombia 

 Balboa (Cauca), municipio del departamento de Cauca.
 Balboa (Risaralda), municipio del departamento de Risaralda.

 España 

 Balboa (Badajoz), pedanía española de la provincia de Badajoz.
 Balboa (León), localidad y municipio de la  provincia de León.

 Panamá 

 Balboa (Panamá), una ciudad portuaria en la costa del Pacífico.
 Barrio Balboa (Panamá Oeste), corregimiento de la provincia de Panamá Oeste.
 Distrito de Balboa''', distrito de la provincia de Panamá.

Enlaces externos